Mehnert ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Mehnert ist eine Ableitung von Meinert, dies wiederum ein aus einer jüngeren Form von Meinhard bzw. Meinhardt entstandener Familienname. Meinhard(t) ist ein auf den gleich lautenden deutschen Rufnamen (magan/megin + harti, was so viel bedeutet wie „Der Machtvolle, Kühne“) zurückgehender Familienname. 
Weitere Varianten sind beispielsweise Menhard(t), Menne,  Maynard, Menhart, Meinardus sowie Meinert.

Namensträger 
 Achim Mehnert (1961–2018), deutscher Science-Fiction-Autor
 Bernhard Paul Mehnert (1892–1964), deutscher Maler
 Björn Mehnert (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Claudia Mehnert (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Dieter Mehnert (* 1932), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Elke Mehnert (* 1940), deutsche Germanistin
 Florian Mehnert (* 1970), deutscher Künstler

 Fritz Mehnert (1891–1932), deutscher Maler und Grafiker
 George Mehnert (1881–1948), amerikanischer Ringer
 Gerhard Mehnert (1914–1983), deutscher Medienwissenschaftler und Japanologe
 Günter Mehnert (1930–1998), deutscher Drehbuchautor
 Hellmut Mehnert (1928–2023), deutscher Arzt
 Helmut Mehnert (* 1910), deutscher Pfarrer, Funktionär (CDU), MdV
 Johann Gottlieb Mehnert (um 1720–nach 1781), deutscher Orgelbauer in Stettin
 John Siegfried Mehnert (* um 1940), siehe Neue-Heimat-Affäre

 Klaus Mehnert (1906–1984), deutscher politischer Journalist
 Lothar Mehnert (1875–1926), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur 
 Lotti Mehnert (1936–2016), deutsche Filmeditorin der DEFA
 Maximilian Mehnert (1861–1941), deutscher Politiker, MdL (Sachsen)
 Mick Morris Mehnert (* 1996), deutscher Schauspieler
 Paul Mehnert (1852–1922), deutscher Politiker, Präsident der II. Kammer des Sächsischen Landtags
 Peter Mehnert (1935–2019), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Siegfried Mehnert (* 1963), deutscher Boxer
 Simona Mehnert (* 1956), tschechische Ausstellungskuratorin und Kunstpublizistin
 Verena Mehnert (* 1980), deutsche Synchronsprecherin und Hörfunkmoderatorin
 Wolfgang Mehnert (1929–2013), deutscher Pädagoge und Autor

Familienname